Харроу ():

Топонимы 
 Харроу — боро Лондона.
 Те-Харроу — деревня в Ирландии.

Станции лондонского метро
 Западный Харроу
 Северный Харроу
 Южный Харроу
 Харроу-он-те-Хилл

Фамилии 
 Харроу, Лиза (род. 1943) — новозеландская актриса.
 Харроу, Уильям (1822—1872) — американский юрист и генерал федеральной армии в годы гражданской войны.

См. также 
 Крушение поездов у станции Харроу-энд-Уилдстон
 Пожар в Харроу-корте